Бестамак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бестамак — название села Токтамыс Абайского района Абайской области до 2 июля 1999 года.
 Бестамак — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Бестамак — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Бестамак — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Бестамак — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Бестамак — могильник синташтинской культуры в Аулиекольском районе Костанайской области